En physique des particules, un squark est un superpartenaire du quark dont l'existence serait suggérée par la supersymétrie.

Particule prédite par la théorie de la supersymétrie
Quark